Hickling kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hickling, Norfolk, ort, England, 
 Hickling, Nottinghamshire, ort, England,